

Aardrijkskunde 
 Wesel (stad), Duitse stad bij de Nederlands-Duitse grens (Nederlands: Wezel - verouderd)
 Kreis Wesel, district (Kreis) bij deze stad

Personen 
 Andreas Vesalius (eigenlijke naam Andries van Wesel), Brabants arts en anatoom
 Edmond de Vinck de Wesel, Belgisch burgemeester
 Adriaen van Wesel, Nederlands beeldhouwer

Duitse spoorwegen 
 Station Wesel
 Spoorlijn Boxtel - Wesel, loopt door tot in Nederland
 Spoorlijn Oberhausen - Wesel
 Spoorlijn Wesel - Bocholt
 Spoorlijn Wesel - Wesel Hafen

Geschiedenis 
 Inname van Wesel, beleg uit de Tachtigjarige Oorlog

Zie ook 
 Wezel
 Weezel